San Carlo Borromeo – (Arona, 2 ottobre 1538 – Milano, 3 novembre 1584), o monumenti a lui dedicati, fra cui il Sancarlone di Arona (NO) e il monumento a san Carlo Borromeo di Milano
 Carlo III Borromeo – conte del XVII secolo, committente del palazzo Borromeo di Isola Bella
 Carlo Borromeo Arese conte d'Arona – viceré austriaco di Napoli dal 27 settembre 1710 al 20 maggio 1713